Сантос (, на португалски се изговаря Сантуш) е бразилски футболен клуб, създаден в град Сантус. Отборът е основан на 14 април 1912 г. от Раймундо Маркес, Марио Фераз ди Кампос и Аргемиро ди Соза Жуниор. Най-голямата гордост на отбора е Пеле, който прекарва почти цялата си кариера в този клуб, като играе активно от 1956 до 1972 г. С Пеле клубът печели Интерконтиненталната купа през 1962 и 1963 г.

Родният стадион на тима се казва „Урбано Калдейра“, но бразилците го наричат също така „Вила Белмиро“. Той е построен на 12 октомври 1916 г. и има официален капацитет от 25 256 души. Въпреки това на един мач срещу „Коринтианс“ през 1964 г. на стадиона се събират 33 000 зрители.

Прозвището на всеки фен на отбора е сантища.

Успехи 
 Шампиони на Бразилия: 2002, 2004
 „Taça Brasil“: 1961, 1962, 1963, 1964, 1965
 Турнир „Роберто Гомеш Педроса“: 1959, 1963, 1964, 1966
 „Taça de Prata“: 1968
 „Копа Либертадорес“: 1962, 1963, 2011
 „Интерконтинентална купа“: 1962, 1963
 „Рекопа Мундиал“: 1968
 „Копа Конмебол“: 1998
 Турнир „Рио-Сао Пауло“: 1950, 1953, 1954, 1997
 „Шампионат Паулища“: 1935, 1955, 1956, 1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1973, 1978, 1984, 2006

Настоящ състав

Известни футболисти 
 Аракен Патушка
 Карлош Алберто
 Клодоалдо
 Кутиньо
 Менгалвио
 Диего
 Еду
 Елано
 Жилмар
 Джовани де Оливейра
 Мауро
 Неймар
 Пауло Алмейда
 Пеле
 Пепе
 Робиньо
 Сержиньо Чулапа
 Формига
 Жилмар дош Сантош Невеш
 Зито
 Карека

Исторически голове 
Сантос има над 11 000 гола в своята история. Първият от тях е реализиран на 15 септември 1912 г. от Арналдо Силвейра при победата на Сантос ФК над Сантос АК с 3:2.

Тук са представени юбилейните попадения за клуба:

Известни треньори 
 Карлош Алберто Силва
 Кабралзиньо
 Вандерлей Люксембурго
 Емерсон Леао

Външни препратки 
  Официален уебсайт

Бразилски футболни отбори
Основани в Бразилия през 1912 година